Boyton (Cornwall), een plaats in het Engelse graafschap Cornwall
Boyton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
Boyton (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire